Norbert Artner ist der Name folgender Personen:

* Norbert Artner (Komponist) (1922–1971), österreichischer Komponist 
 Norbert Artner (Künstler) (* 1963), österreichischer Künstler